Badger Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Badger Butte (New Mexico)
 Badger Butte (Grant County, Oregon)
 Badger Butte (Hood River County, Oregon)
 Badger Butte (Wasco County, Oregon)